Rovnè – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Rovné – wieś w powiecie Humenné na Słowacji
 Rovné – wieś w powiecie Rymawska Sobota na Słowacji
 Rovné – wieś w powiecie Svidník na Słowacji